Winckler, von Winckler:

 Gustav Winckler
 Hugo Winckler
 Johann Joseph Winckler
 Johan Mikael Winckler

Danska efternamn
Tyska efternamn